Müllberg steht für:

 eine Aufschüttung von Abfällen, siehe Deponie
 einen Weiler der Gemeinde Raperswilen in der Schweiz
 Schloss Müllberg, Schweiz

Siehe auch
 Mühlberg
 Mülberger
 Müllenberg